Eduardo Cansino, Jr. (13 de outubro de 1919 – 11 de março de 1974) foi um ator americano. Filho de Volga Hayworth e Eduardo Cansino.

Ele era o irmão caçula da atriz Rita Hayworth (1918-1987) e o irmão mais velho de Vernon Cansino (1922-1974). A família Cansino vivia  em um teatro na Broadway residencial onde Eduardo Cansino estava se exibindo todas as noites com Volga Hayworth em The Dancing Cansinos.

Em 1929, porém a família estava tendo dificuldades para encontrar um emprego estável no vaudeville assim eles se mudaram para o oeste de Hollywood. Eduardo Cansino, Jr. apareceu em um número considerável de filmes durante a década de 1950, mas em geral, com peças pequenas.

Filmografia 
 Miss Sadie Thompson
 O Mississippi Gambler
 As Grandes Aventuras do Capitão Kidd, seriado, 1953

Morte 
Eduardo Cansino Jr. morreu de câncer com 54 anos de idade, e está enterrado ao lado de seu irmão Vernon no Hollywood Forever Cemetery, em Hollywood, na Califórnia.

Atores dos Estados Unidos